Беликов, Владимир: Беликов, Владимир Александрович (1940—2015) — советский, российский писатель и поэт.
 Беликов, Владимир Георгиевич (1925—2012) — советский учёный.
 Беликов, Владимир Гурьевич (род. 1943) — советский, российский учёный и коллекционер-популяризатор произведений графики.
 Беликов, Владимир Иванович (род. 1950) — российский лингвист, этнограф и социолог.
 Беликов, Владимир Станиславович (род. 1971) — российский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Беликов, Владимир Эдуардович (род. 1998) — украинский фигурист, выступающий в танцах на льду.